Catedral - templo religioso;
Ou ainda:
Catedral (banda) - uma banda brasileira de pop rock;
Catedral (canção)
La Catedral - uma prisão

Desambiguação